Lamiel steht für:

 Lamiel (Roman), 1839–1842 verfasster und 1889 postum erschienener Roman von Stendhal
 Lamiel, Originaltitel der 1967 uraufgeführten Romanverfilmung Lamiel – ich liebe die Liebe von Jean Aurel